Lamberton steht für:

Familienname:
 Benjamin P. Lamberton (* 1844, † 1912), US-amerikanischer Konteradmiral
 Charles Lamberton (publizierte 1912–1956), französischer Zoologe
 Robert D. Lamberton (* 1943), US-amerikanischer klassischer Philologe
 William Lamberton († 1328), schottischer Geistlicher, Politiker und Diplomat

Orte:
 Lamberton (Minnesota)
 Lamberton (New Jersey)
 Lamberton (New York)
 Lamberton (Pennsylvania)
 Lamberton (West Virginia)

Sonstiges:
 USS Lamberton (DD-119), ein Kriegsschiff der United States Navy